Богданов Федір:

 Богданов Федір Федорович
 Богданов Федір Родіонович
Сторінки зі списками однофамільців-тезок